Ramon Revilla sr. (1927), Filipijns acteur en senator; 
 Ramon Revilla jr. (1965), Filipijns acteur en senator.